Osoby o tym nazwisku:
 Ewart Oakeshott (ur. 1916 – zm. 2002) – angielski znawca broni średniowiecznej
 Matthew Oakeshott, baron Seagrove Bay (ur. 1947) – brytyjski polityk
 Michael Joseph Oakeshott (ur. 1901 – zm. 1990) – angielski filozof i historyk.
 Rob Oakeshott (ur. 1969) – australijski polityk
 Walter Fraser Oakeshott (ur. 1903 – zm. 1987) – wicekanclerz Uniwersytetu Oksfordzkiego